Чит () — река на востоке штата Западная Виргиния и юго-западе штата Пенсильвания, США. Правая составляющая реки Мононгахила, которая в свою очередь является притоком реки Огайо. Длина составляет 126 км; площадь бассейна — 3686 км². Средний расход воды в районе города Роулесбург — 110 м³/с.

 Высота устья — 238 м над уровнем моря.

Примечания 

Бассейн Мононгахилы
Реки Западной Виргинии
Реки Пенсильвании
География округа Фейетт (Пенсильвания)